Darigma peut désigner :
 Darigma, la localité située dans le département de Bagaré au Burkina Faso ;
 Darigma, la localité située dans le département de Kongoussi au Burkina Faso.

Homonymie de localités